CFAP53 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 18-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 514 амінокислот, а молекулярна маса — 61 835.

Кодований геном білок за функцією належить до білків розвитку. 
Локалізований у клітинних відростках, війках.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 18

Некатегоризовані білки